Ел Куизиљо има више значења:

 Ел Куизиљо (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Куизиљо (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику